La soberana puede referirse a:
 La soberana: telenovela venezolana,
 La soberana: murga uruguaya,
 La soberana: goleta uruguaya encallada en 1883, en playas del balneario Pehuen-Có, provincia de Buenos Aires, Argentina.